Bosnien und Herzegowina bezeichnet:
 Bosnien und Herzegowina (auch Bosnien-Herzegowina), heutiger Staat auf dem Westbalkan (seit 1992)
 die Republik Bosnien und Herzegowina, ehemaliger Staat (1992–1995)
 die Sozialistische Republik Bosnien und Herzegowina, ehemalige Teilrepublik Jugoslawiens (1943–1992)
 ein Teilgebiet von Österreich-Ungarn, siehe Österreichisch-Ungarische Besetzung Bosniens und Herzegowinas 1878–1918

Siehe auch:
 Bosnien, Region in Bosnien-Herzegowina
 Herzegowina, Region in Bosnien-Herzegowina
 Föderation Bosnien und Herzegowina, politisches Teilgebiet des heutigen Staates Bosnien-Herzegowina
 Geschichte von Bosnien und Herzegowina